Infarctul este o afecțiune medicală care se poate referi la:

 Infarct miocardic - întreruperea fluxului sanguin la nivelul unei porțiuni a cordului
 Infarct pulmonar - o formă de tromboembolism pulmonar